Vuohtojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuohtojärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Vuohtojärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar